Рене оз Эполь (; около 1574 — ), называемый де Лаваль, маркиз де Нель (Neele, Néele, Nesle) — французский военный и государственный деятель.

Биография 

Сын Франсуа оз Эполя (ум. до 1593), сеньора де Пизи, де Ферьер и де Прель, и Габриели де Монморанси-Лаваль (1540—1616).

После смерти двоюродного брата, Ги III де Монморанси-Лаваля, умершего в 1590 году от ран, полученных в битве при Иври, унаследовал маркизат Нель, принадлежавший пресекшейся линии де Лезе дома Монморанси-Лаваль и принял герб этой семьи.

У секретаря Пинара нет никаких о сведениях о том, где служил этот сеньор, пока его не произвели в лагерные маршалы в мае 1622. 14 мая 1622 назначен в армию Они, которой командовал граф де Суассон. В 1630 году назначен в Шампанскую армию, содействовал взятию цитадели Вердена в 1631 году. В 1632-м был направлен в Лангедок.

14 мая 1633 пожалован в рыцари орденов короля, и немного позже стал губернатором Ла-Фера, каковую должность занимал до конца жизни.

Семья 

Жена: Маргерит де Монлюк-Баланьи, дочь Жана де Монлюка, сеньора де Баланьи, маршала Франции, и Рене де Клермон д'Амбуаз

Дети:

 Мадлен. Муж (9.03.1627): Бертран-Андре де Монши, маркиз де Монкарвель
 Рене. Муж: Шарль д'Омон (1604—1661), маркиз де Клерво

Литература 

 Catalogue des chevaliers, commandeurs et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, avec leurs noms et qualités, depuis l'institution jusqu'à présent. — P.: Imprimerie de Christoph Jean François Ballard, 1760, p. 163
 , pp. 78—79

Генералы Франции XVII века